Het WTA-tennistoernooi van Indian Wells 125K (officieel Oracle Challenger Series) van 2018 vond plaats van 26 februari tot en met 4 maart 2018 in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van de Indian Wells Tennis Garden.

Enkelspel 
Omdat dit de eerste editie van het toernooi was, was er geen titelverdedigster.

De als eerste geplaatste Poolse Magda Linette kwam niet voorbij de tweede ronde.

De Italiaanse kwalificante Sara Errani won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Kateryna Bondarenko uit Oekraïne in twee sets. Errani won hiermee haar tiende WTA-titel, de eerste sinds twee jaar. Zij won US$ 24.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de kwartfinale – daarin moest zij de duimen leggen voor Kateryna Bondarenko.

De Nederlandse Richèl Hogenkamp bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Raluca Olaru en Olha Savtsjoek, strandde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Taylor Townsend en Yanina Wickmayer won het toernooi. In de op zaterdag 3 maart gespeelde finale versloegen zij het als derde geplaatste Amerikaanse koppel Jennifer Brady en Vania King in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Belgische Wickmayer had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Amerikaanse Townsend geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Indian Wells 125K 2018
Indian Wells 125K